Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rymsza – polski i ruski pisarz i poeta
 Alaksandr Rymsza – białoruski hokeista
 Marek Rymsza – polski socjolog